Raquel Kops-Jones e Abigail Spears erano le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte nei quarti di finale da Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká.

Garbiñe Muguruza e Carla Suárez Navarro hanno sconfitto in finale Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Casey Dellacqua /  Sania Mirza (primo turno)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (quarti di finale)

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (quarti di finale) 
  Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (campionesse)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AEGON Classic 2015
WTA Tour 2015